Raiffeisen Arena peut se référer à l'un des deux équipements sportifs, qui portent le nom de Raiffeisen par pratique du naming :

 Raiffeisen Arena, est une patinoire couverte de , situé à Porrentruy, en Suisse ;
 Raiffeisen Arena, est un stade de football de , situé à Linz, en Autriche.